Vampire Princess Miyu (吸血姫美夕 Kyuuketsuki Miyu) é um mangá de terror de Narumi Kakinouchi e Toshiki Hirano e também dois animes baseados no mangá: um OVA em quatro episódios de 1988 e uma série de 26 episódios de 1997.

Sinopse 

Esta série conta a história de uma vampiresa leal chamada "Miyu", que, com a ajuda de Larva (um ex-shinma) e Shiina, defendem o mundo dos seres humanos contra os "Shinmas", demônios que se aproveitam da fraqueza e ingenuidade dos seres humanos.
Com o poder de oferecer a felicidade eterna em troca de uma mordida Miyu é, no entanto uma criatura destinada a solidão eterna.

Personagens 
Miyu:Uma vampira que viverá eternamente com os seus 13 anos. Ela é caçadora de shinma (deus-diabos) e sempre tenta devolvê-los para a escuridão. Dando o sangue dela a um humano,poderá dar uma vida eterna a este ou deixará ele morar num mundo de sonhos.

Larva:Ele é um shinma Ocidental que veio ao Japão para matar Miyu antes que ela se tornasse um vampiro. Entretanto, ele acaba despertando a natureza vampírica dela. Miyu lhe dá o seu sangue enquanto, ele lhe dá o seu, e isto faz com que Larva seja ligado à Miyu. Desde então, ele começou a usar uma mascara de metal e se torna o guardião eterno de Miyu, seu protetor e o "único" amigo dela. Em alguns episódios pode-se ver preocupação que Larva tem com Miyu e esta com ele, deixando uma dúvida se eles seriam ou não mais que 'amigos'. Muitos fãs do anime acreditam que sim e defendem sua posição valendo-se de várias cenas ao longo do anime, que mostra o relacionamento dos dois. No anime a máscara não tem nenhum sentido específico além de esconder seu rosto, ele pode retira-la quando desejar e falar normalmente. Já nos episódios OVA a máscara não pode ser retirada pois esta serve como um selo para seu rosto e para sua voz, este selo é a punição por Larva não ter cumprido a missão de matar Miyu.   

Chisato, Yukari e Hissae:Três colegiais colegas de Miyu na escola, respectivamente a bonitinha, a forte e a intelectual.Vendo-na tão sozinha, resolveram ficar amigas dela, levando-a para se divertir,passear,etc.Junto com Larva, são as únicas amigas de Miyu e desconhecem sua verdadeira natureza, mas se dispôe a ajudá-la no que for, especialmente Chisato.

Série de TV (Dublada pelo Studio Gabia) 
1) Um Simples Desejo
2) Na Próxima Estação
3) O Chamado da Floresta
4) O Retorno de Reiha
5) O Monstro dos Sonhos
6) O Fantasma de Miyu
7) Destino Cruel
8) Os Sapatos Vermelhos
9) Seu Lar
10) Pântano de Promessas
11) Um Novo Rosto

Série de TV 
1) Conhecendo a Presa
2) Na Próxima Estação
3) O Chamado da Floresta
4) Reiha Chegou
5) Retrato em Sépia
6) O Fantasma de Miyu
7) Destino
8) Sapatos Vermelhos
9) Seu Lar
10) Pântano de Promessas
11) Um Novo Rosto
12) O Choro do Jardim de Juncos
13) Luz do Oceano (Parte 1)
14) Luz do Oceano (Parte 2)
15) O Sonho da Sereia
16) A Mulher Taoista
17) O Barco da Moréia
18) Cidade das Ilusões
19) Amor pelas Bonecas
20) O Encanto das Asas
21) A Bandeira do Shinma
22) A História da Miyu
23) Confronto
24) O Regresso do Irmão
25) O Último Shinma
26) Eterno Réquiem       -

OVA 
1) Terror em Kyoto
2) Festa de Marionetes
3) Armadura Frágil
4) Tempo Congelado

Ligações externas 
  Vampire Princess Miyu (manga) no ANN
  Vampire Princess Miyu (OVA) no ANN
  Vampire Princess Miyu (série) no ANN

Séries de manga
Mangás editados em Portugal
OVA
Séries de anime
Vampiros fictícios
Animes de 1988
Animes de 1989
Animes de 1997